Fu-chou Wan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pulandian Wan, vik, Liaoning, 
 Fuzhou Wan, vik, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar